Basilio III di Russia (1479-1533)  – Gran Duca di tutte le Russie dal 1505 al 1533
 Basilio III di Costantinopoli (1846-1929)  – patriarca di Costantinopoli